Pierre Dupont kan syfta på:

* Pierre Dupont (1570–1640), fransk konstnär
 Pierre Dupont (1821–1870), fransk poet
 Pierre Dupont de l'Étang (1765–1840), fransk general
 Pierre Samuel Dupont de Nemours (1739–1817), fransk ekonom och politiker